Села:
 Кучерівка — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Кучерівка — Львівська область, Львівський район
 Кучерівка — Полтавська область, Диканський район
 Кучерівка — Сумська область, Глухівський район
 Кучерівка — Харківська область, Куп'янський район